Der Andria e Castel del Monte Challenger 2018 war ein Tennisturnier, das vom 19. bis 25. November 2018 in Andria stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde in der Halle auf Teppich ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 137 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 127 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 118 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Andria